Maomé V de Granada  — rei (ou emir ou sultão) nacérida de Granada
Abu Zaiane Maomé V Aluatique   — rei merínida de Marrocos
Maomé V Raxade  — sultão otomano
Maomé V de Marrocos  — rei de Marrocos
Muhammad V de Kelantan  — rei da Malásia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história